Tanduri (oder in indisch-englischer Originalschreibweise Tandoori) bezeichnet:

 ein „im Ofen zubereitetes Gericht“ der indischen Küche. Der namensgebende Backofen ist der Tandur (Backofen).
 eine Gewürzmischung zum Marinieren von Fleischgerichten aus dem Tandur, siehe Tanduri Masala
 einen schweizerisch-indischen Spielfilm aus dem Jahre 2008, siehe Tandoori Love

Siehe auch:
 Tandori